Carlos Hernández – kostarykański piłkarz
 Carlos Hernández – hiszpański kolarz
 Carlos Hernández – amerykański bokser
 Carlos Hernández – kolumbijski piłkarz